La collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna est divisée en trois royaumes coutumiers (Alo, Sigave et Uvea) puis en districts (Hihifo, Hahake, Mu'a) et enfin en villages. Ceux-ci n'ont pas le statut de commune. Le chef-lieu est Mata Utu (1 266 habitants). 36 villages sont répertoriés par l'INSEE : 21 à Uvea, 8 à Alo et 6 à Sigave. Leava est le chef-lieu administratif de l'île de Futuna.

Liste des villages

Royaume d'Uvea

Royaume d'Alo

Royaume de Sigave

Notes et références